Retraktion (von lateinisch ) steht für:
 einen grammatischen Satzbruch; ein Stilmittel als Typ des Anakoluths
 ein Morphismus der Kategorientheorie, siehe Retraktion und Koretraktion
 das Sichzurückziehen bzw. Schrumpfen von Organen, Organteilen oder Geweben, siehe Retraktion (Medizin)